Gdanietz ist der Familienname folgender Personen:

 Brit Gdanietz (* 1972), deutsche Schauspielerin
 Ditmar Gdanietz (1943–2008), deutscher Kampfsportler
 Klaus Gdanietz, besser bekannt als Bambus-Klaus (1956–2012), deutscher Gastwirt und Schlagersänger
 Kurt Gdanietz (1928–2019), deutscher Chirurg und Kinderchirurg
 Wilhelm Gdanietz (1893–1969), deutscher Landschafts-, Genre- und Interieurmaler